Comitatul Hancock, conform originalului Hancock County este numele a zece comitate din zece state din Statele Unite ale Americii. Toate au fost numite după John Hancock, unul din Founding Father și unul din liderii Revoluției Americane.

Fost comitat 

 Winston County, Alabama, numit Comitatul Hancock (Hancock County) până în 1858

Comitate actuale 

 Comitatul Hancock, statul , (Formate GA -- Categorie și format)
 Comitatul Hancock, statul , (Formate IL -- Categorie și format)
 Comitatul Hancock, statul , (Formate IN -- Categorie și format)
 Comitatul Hancock, statul , (Formate IA -- Categorie și format)
 Comitatul Hancock, statul , (Formate KY -- Categorie și format)
 Comitatul Hancock, statul , (Formate ME -- Categorie și format)
 Comitatul Hancock, statul , (Formate MS -- Categorie și format)
 Comitatul Hancock, statul , (Formate OH -- Categorie și format)
 Comitatul Hancock, statul , (Formate TN -- Categorie și format)
 Comitatul Hancock, statul , (Formate WV -- Categorie și format)

Vezi și 

 Hancock (dezambiguizare)
 Cock (dezambiguizare)
 Han (dezambiguizare)
 John Hancock

Dezambiguizare
Nume proprii